Дивізіон 2: 1934–35 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 40 клубів, розділені на чотири групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби ІК «Браге» (Бурленге), ІФК Норрчепінг, «Горда» БК (Гетеборг) і Мальме ФФ.

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі ІФК Норрчепінг і «Горда» БК (Гетеборг).

Турнірні таблиці

Північна група 1934–35 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІК «Браге» (Бурленге)
|18||16||0||2||69||27||+42||32
|- style="background:  
|2||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|18||9||4||5||46||38||+8||22
|-
|3||style="text-align: left;"|Еребру СК
|18||9||3||6||39||29||+10||21
|-
|4||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|18||7||6||5||32||30||+2||20
|-
|5||style="text-align: left;"|Юсне АІК
|18||8||1||9||37||32||+5||17
|-
|6||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||6||5||7||31||33||-2||17
|-
|7||style="text-align: left;"|ІФК Кумла
|18||6||2||10||35||50||-15||14
|-
|8||style="text-align: left;"|Болльнес ГІФ
|18||5||4||9||23||47||-24||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФ «Руне» (Кунгсер)
|18||6||1||11||30||44||-14||13
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІФК Гренгесберг
|18||3||4||11||26||38||-12||10
|}

Східна група 1934–35 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІФК Норрчепінг
|18||12||2||4||68||29||+39||26
|-
|2||style="text-align: left;"|М'єльбю АІФ
|18||9||4||5||34||27||+7||22
|-
|3||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|18||7||7||4||32||25||+7||21
|-
|4||style="text-align: left;"|«Юргорден» ІФ (Стокгольм)
|18||7||4||7||30||20||+10||18
|-
|5||style="text-align: left;"|БК «Дербі» (Лінчепінг)
|18||7||3||8||27||35||-8||17
|-
|6||style="text-align: left;"|Вестервікс АІС
|18||8||1||9||27||44||-17||17
|-
|7||style="text-align: left;"|Сундбібергс ІК
|18||6||4||8||36||39||-3||16
|-
|8||style="text-align: left;"| «Орста» СК (Стокгольм)]
|18||6||4||8||38||45||-7||16
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Отвідабергс ФФ
|18||6||2||10||31||45||-14||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Кальмар ФФ
|18||5||3||10||32||46||-14||13
|}

Західна група 1934–35 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"| «Горда» БК (Гетеборг)
|18||14||2||2||39||15||+24||30
|-
|2||style="text-align: left;"|Карлскуга ІФ
|18||11||4||3||53||21||+32||26
|-
|3||style="text-align: left;"|Біллінгфорс ІК
|18||9||4||5||33||21||+12||22
|-
|4||style="text-align: left;"|Юнсередс ІФ
|18||9||3||6||38||36||+2||21
|-
|5||style="text-align: left;"|«Фессберг» ІФ (Мельндаль)
|18||9||1||8||27||23||+4||19
|-
|6||style="text-align: left;"|Гускварна ІФ
|18||6||4||8||30||40||-10||16
|-
|7||style="text-align: left;"| «Ландала» ІФ (Гетеборг)
|18||6||4||8||24||40||-16||16
|-
|8||style="text-align: left;"|Дегерфорс ІФ
|18||7||1||10||30||57||-27||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФК Уддевалла
|18||4||2||12||28||42||-14||10
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Слоттсбрунс ІФ
|18||2||1||15||19||46||-27||5
|}

Південна група 1934–35 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Мальме ФФ
||18||13||5||0||66||21||+45||31
|-
|2||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
||18||11||5||2||44||16||+28||27
|-
|3||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
||18||10||2||6||43||39||+4||22
|-
|4||style="text-align: left;"|ІФК Гельсінгборг
||18||9||1||8||49||36||+13||19
|-
|5||style="text-align: left;"|Енгельгольмс ІФ
||18||6||7||5||33||32||+1||19
|-
|6||style="text-align: left;"|Геганес БК
||18||6||5||7||41||32||+9||17
|-
|7||style="text-align: left;"|Мальме БІ
||18||6||5||7||29||31||-2||17
|- style="background:  
|8||style="text-align: left;"|ІФК Вернаму
||18||6||3||19||29||40||-11||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"| «Статтена» ІФ (Гельсінгборг)
||18||5||3||10||19||44||-25||13
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Лундс БК
||18||0||0||18||18||80||-62||0
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 ІК «Браге» (Бурленге) - ІФК Норрчепінг 2-3, 0-1
 Мальме ФФ - «Горда» БК (Гетеборг)  3-1, 1-2, 0-2

ІФК Норрчепінг та «Горда» БК (Гетеборг) підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1934 у Швеції
1935 у Швеції